

Medaglie

Teste di serie

  Yosvany Veitía (Finale)
  Elvin Məmişzadə (Campione)

<li>  Mohamed Flissi (Semifinale)
<li>  Daniel Asenov (Ottavi di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni